Хенерал Панфило Натера има више значења:

 Општина Хенерал Панфило Натера (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хенерал Панфило Натера (Хенерал Панфило Натера, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику